Шевели — топоним.

Белоруссия 
 Шевели — деревня, Подлесский сельсовет Ляховичского района Брестской области
 Шевели — деревня, Велешковичский сельсовет Лиозненского района Витебской области
 Шевели — деревня, Ковалевский сельсовет Лиозненского района Витебской области

Россия 
 Шевели — деревня в Крапивинском районе Кемеровской области
 Шевели — деревня в Верхошижемском районе Кировская область,
 Шевели — деревня Палкинском районе Псковской области, Палкинская волость
 Шевели — деревня Пушкиногорском районе Псковской области, Пушкиногорье
 Шевели — деревня в Селижаровском районе Тверской области
 Шевели — деревня в Торопецком районе Тверской области